Kalø kan henvise til flere ting:
 Kalø (halvø) – en lille halvø el. holm i Kalø Vig, hvorpå borgruinen Kalø Slot ligger.
 Kalø Hovedgård (el. Kalø Gods) – et gods på Djursland, kaldet "Kalø".
 Kalø Slotsruin – Resterne af en gammel kongeborg.
 Kalø Vig – Er det inderste af Aarhusbugten nordøst for Aarhus.
 Kalø eller Kallø er en landsby (bebyggelse) i Tårs Sogn (Guldborgsund Kommune) på Østlolland.